Sokole Góry – osada leśna w województwie śląskim, w powiecie częstochowskim, w gminie Olsztyn
 Sokole Góry – wzgórze na Wyżynie Częstochowskiej
 Góry Sokole – masyw górski w Rudawach Janowickich w Sudetach